Lágrimas de amor puede hacerse referencia a:

Russelia equisetiformis, un arbusto ornamental, llamado comúnmente «lágrimas de amor».
Lágrimas de amor, un álbum del grupo español Camela.
Lágrimas de amor, una telenovela.